Франку () — португальская фамилия и топоним.

Известные носители фамилии:
 Франку, Жуан Мануэл Антониу ду Амарал (1921—2009) — португальский ботаник, профессор.
 Франку, Итамар (1930—2011) — 33-й президент Бразилии.
 Франку, Мариэль (1979—2018) — бразильская правозащитница, социолог, феминистка и политический деятель социалистического толка.
 Мелу Франку ди Андради, Родригу (1898—1969) — бразильский искусствовед, историк искусства, адвокат, журналист, писатель.
Топоним:
 Франку (Мирандела) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса. Является составной частью муниципалитета Мирандела.
 Франку (остров) — остров в составе архипелага Байлики в устье Амазонки, Бразилия.

См. также 
 Франко